17-й Чемпионат Белоруссии по футболу был разыгран с 14 апреля по 10 ноября 2007 года. Победителем стал борисовский БАТЭ.

Команда «Локомотив-96» Витебск была переименована в «Витебск».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги:
 «Минск» (1-е место в Первой лиге сезона 2006, дебютант высшей лиги)
 «Сморгонь» (2-е место в Первой лиге сезона 2006, дебютант высшей лиги)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2006:
 «Локомотив (Минск)»
 «Белшина (Бобруйск)»

Турнирная таблица

Результаты матчей

Турнир дублирующих составов 

 Лучший бомбардир — Дмитрий Ковб (Шахтёр) (16 мячей).

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Гомель» (средний показатель — 4181 зритель).
 Самый низко посещаемый клуб — «Минск» (средний показатель — 1687 зрителей).
 На счету хозяев 79 выигрышей (62,2 %), гостей — 48 (37,8 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — БАТЭ (33 очка из 39).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — Шахтёр (24 очка из 39).
 Самый популярный счёт — 1:0 (45 матчей).
 Наибольшее количество крупных побед — БАТЭ и «Гомель» (по 5).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Дарида» (4).
 В чемпионате принимали участие 82 легионера. Наибольшее число — в составе минского «Динамо» (10).
 142 футболиста забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 5 хет-триков и 31 дубль. Больше всего на счету Романа Василюка — 3 и 5 соответственно.
 Реализовано 44 пенальти из 52 назначенных (84,6 %).
 Самый крупный счёт — 2:7 (матч «Дарида» — «Гомель»).

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Лучшие вратари

Символические команды 
 Команда А
Бушма — Хагуш, Радьков, Шагойко — Стасевич, Леончик, Близнюк, Кривец — Василюк, Родионов, Никифоренко
 Команда Б
Сулима — Филипенко, Ковальчук, Жувенал — Греньков, Лихтарович, Воронков, Мбанангой, Кобец — Стрипейкис, Алумона

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2007
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2007
 Кубок Белоруссии по футболу 2006/2007
 Кубок Белоруссии по футболу 2007/2008

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Белоруссии в 2007 году